"Lupta parapsihologilor" este un spectacol de televiziune rusesc pe TNT, care prezintă persoane presupuse a fi dotate cu abilități supranormale, filmate în format al programului britanic "Psychic Challenge" din Marea Britanie". Programe similare sunt prezentate în Statele Unite ("America's Psychic Challenge"), în Israel ("Koah" - "Power") și în alte țări. Primul sezon sa desfășurat pe 25 februarie 2007. Cel mai apreciat de la lansarea emisiunii până în ziua difuzării a fost lansarea pe 24 noiembrie 2013, în timpul emisiunii pentru sezonul 14 al emisiunii TV, care a fost dedicată moartea lui Vladislav Listev.

Numeroase surse indică faptul că emisiunea are un caracter etapizat cu scripturi pre-scrise . În februarie 2017, programul a primit un anti-premiu de la Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse pentru popularizarea pseudoscienței . Toate încercările participanților individuali din cadrul emisiunii de a trece prin studii independente și de a primi premiul Houdini s-au soldat cu un eșec total.

Formatul programului 
Producător: Maria Шайкевич.
Regizorii :

 Fiodor Торстенсен (1-5-lea, 10-12 sezon)
 Olga Schmid (1-5-lea sezon)
 Oleg Чаурс (6-9-lea sezon, al 13-lea sezon)
Prezentatorii programului:
 Mihail Porecencov (1-7-lea sezon);
 Marat Bașarov (8-16-lea sezon).

Selecția participanților la emisiunea de televiziune se realizează pe baza testării capacităților: solicitanții sunt rugați să răspundă la ceea ce se află în spatele unui ecran impenetrabil sau într-o cutie acoperită cu o cârpă. Conform rezultatelor acestui test, 30-40 de participanți care au văzut subiectul și au arătat cel mai bun rezultat sunt selectați. Folosind "abilitățile extraordinare", trebuie să găsească o persoană într-unul din cele 30 de obiecte (mașini, dulapuri, dulapuri etc.) dintr-o  singură încercare. 8-13 parapsihologi din rândul celor care s-au confruntat cu sarcinile testelor de calificare mai bine decât alții devin participanți la luptă.

Fiecare serie cuprinde mai multe sarcini. În primele sezoane, de regulă, prima sarcină a fost legată de căutarea unei persoane cu anumiți parametri printre mai mulți oameni care nu sunt relevanți pentru acești parametri. Deci, parapsihologilor li sa cerut să arate cine dintre bărbații care stau în fața lor a servit în armată, a condamnat o sentință în locurile de detenție, nu are propria lor locuință etc.A doua sarcină a fost legată de locul în care au fost aduși parapsihologii și despre care trebuiau să le spună tot ce simțeau. A treia sarcină a fost considerată cea mai dificilă, fiind asociată cu o tragedie specifică  anumitor persoane care au cerut ajutor în cadrul programului. Participanților li sa cerut să spună despre rudele celor care solicită ajutor, despre locația lor actuală, cauzele morții, despre anumite detalii despre moarte sau despre dispariție. Adesea parapsihologul ar fi spus despre acele detalii ale situației, care nu erau cunoscute investigației. În sezoanele recente, în serii diferite, sarcinile sunt aliniate diferit, însă sarcinile dificile domină, asociate cu tragediile oamenilor.Co-gazdele și participanții la teste sunt "iluzioniștii", frații Safronov și criminologul psihiatru Mikhail Viktorovich Vinogradov, care a studiat timp de mai mult de 40 de ani oamenii cu așa-numitele abilități paranormale. 

Liderul de proiect al mai multor sarcini este și un psiholog Alexander Makarov.În plus, cunoscători de televiziune și vedete de showbiz ajută programul, inclusiv Lera Kudryavtseva, Ksenia Borodina, Vera Sotnikova, Ksenia Novikova, Elena Valyushkina și Jamie Alexander. În timp ce prezentatorul se află in momentul testului lângă parapsihologi, există "sceptici" sau cineva de la rudele oamenilor a căror situație este în prezent revizuită la monitoarele din încăperea următoare sau la o anumită distanță de locul de testare.După încheierea tuturor testelor seriei, Consiliul Juriului este convocat, format din prezentatori sau participanți la proces, precum și prezentatorul programului de televiziune. Juriul discută modul în care parapsihologul și-a îndeplinit sarcinile și decide care dintre participanți a fost cel mai bun și care - cel mai rău în această săptămână. Participantul, care a arătat, potrivit juriului, cele mai grave rezultate din această săptămână, este eliminat din participarea la acest sezon al bătăliei. În cazul în care Consiliul Juriului nu poate ajunge la o opinie unanimă, atunci toți participanții participă la următoarea rundă, inclusiv la final, dar aceasta este mai degrabă o excepție de la reguli. 

Formal, finala prevede  prezența a numai trei participanț care se vor lupta intr-un numar nelimitat de probe.

Tabelul de participanți 
 b — un plic alb
 h — negru plic
 n — primirea plicurilor n-săptămâni consecutive
 † - în momentul de față nu mai este în viață

Programe de televiziune TNT